Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Bettina Bunge e Eva Pfaff 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Sharon Walsh (primo turno)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (semifinali)

 Chris Evert /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Kathleen Horvath /  Virginia Ruzici (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1984